Baraton ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Baraton (* 1957), französischer Gärtner 
 Georges Baraton (1904–1962), französischer Leichtathlet 
 Marie Baraton (* 1989), französische Sängerin 

Siehe auch:
 Barathon